Ediție a 32-a Cupei Mondiale de Scrimă s-a desfășurat din octombrie 2001 până la Campionatul Mondial de la Lisabona.

Spadă individual

Floretă individual

Sabie individual

Spadă pe echipe

Floretă pe echipe

Sabie pe echipe

Referințe
  Raportul anual 2002, Federația Internațională de Scrimă
  Clasamentul FIE

2003 în scrimă
2004 în scrimă
Cupa Mondială de Scrimă